Румму (Rummu) — назва географічних об'єктів Естонії.

 Румму (Rummu alevik) — селище у волості Ляене-Гар'ю повіту Гар'юмаа.
 Румму (Rummu küla) — село у волості Куусалу повіту Гар'юмаа.
 Румму (Rummu küla) — село в міському самоврядуванні Гаапсалу повіту Ляенемаа.